Luigi Sessa (1867-1931) – agronomo italiano
Luigi Sessa (1886-1926) – arbitro italiano
Luigi Sessa (1887-1959) – industriale e agricoltore italiano